Le nom « Alexandre Karađorđević » (en serbe cyrillique, Александар Карађорђевић / serbe latin Aleksandar Karađorđević) ou également Alexandre Karageorgévitch sous sa forme francisée, peut désigner plusieurs princes de la dynastie Karađorđević (Serbie et Yougoslavie):
 Alexandre Karađorđević (1806-1885), fils de Đorđe Petrović (Karađorđe en serbe) et fondateur de la dynastie royale, élu prince (souverain) de Serbie en 1842 ;
 Alexandre  de Yougoslavie (1888-1934), premier roi de Yougoslavie, fils de Pierre  de Serbie et de Zorka de Monténégro ;
 Aleksandar Karađorđević (1924-2016), fils du prince-régent Paul de Yougoslavie et d’Olga de Grèce ;
 Aleksandar Karađorđević (1945), né prince de Yougoslavie, fils de Pierre II de Yougoslavie et d’Alexandra de Grèce, actuel prétendant au trône de Serbie ;
 Aleksandar Karađorđević (1982), troisième fils du précédent et de Maria da Glória d’Orléans-Bragance.